Nashville (Arkansas)
 Nashville (Georgia)
 Nashville (Illinois)
 Nashville (Indiana)
 Nashville (Kansas)
 Nashville (Michigan)
 Nashville (Missouri)
 Nashville (North Carolina)
 Nashville (Ohio)
 Nashville (Tennessee), de grootste plaats met deze naam
 Nashville (film), een film van Robert Altman uit 1975
 Nashville (televisieserie), Amerikaanse muzikale dramaserie
 Nashville (The Cats), nummer van The Cats van de lp Like the old days uit 1978